Крістіан Хіменес
 Крістіан Едуардо Хіменес (нар. 1974) — аргентинський футболіст.
 Крістіан Едуардо Хіменес (нар. 1981) — мексиканський футболіст аргентинського походження.